Il doppio del torneo di tennis Vienna Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Peter Nyborg e Nicklas Utgren che hanno battuto in finale Ģirts Dzelde e Goran Prpić 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Muster /  Nduka Odizor (semifinali)
 George Cosac /  Florin Segărceanu (primo turno)

 Peter Bastiansen /  Peter Flintsoe (quarti di finale)
 Jaroslav Bulant /  Vojtěch Flégl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Vienna Challenger 1989